Серге́й Ива́нович Киселёв:
 Киселёв, Сергей Иванович (1912—1994) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Киселёв, Сергей Иванович (1919—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Киселёв, Сергей Иванович (род. 1960) — советский гребец-байдарочник.